Bratschitz ist der deutsche Name von 

 Bratčice u Čáslavi, Gemeinde in Tschechien
 Bratčice, Gemeinde in Tschechien
 Bratřice, Gemeinde in Tschechien